Август Сольдан:
 Сольдан, Август Леопольд (1870—1942) — финский художник.
 Сольдан, Август Фридрих (1817—1885) — финский химик, инженер-лейтенант, первый директор Финского монетного двора (1861—1885).